Les échassiers forment un groupe d'oiseaux reconnu dans les anciennes classifications scientifiques.
 Personne se déplaçant sur des échasses.